W Polsce
 Gronów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec 
 Gronów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie 
 Gronów – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie 
 Gronów – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów 
 Gronów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin
 Gronów – gromada

 Zobacz też
 Gronowo